Paulínia, stad en gemeente in Brazilië
Paulinia (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen